Вирхилио Фенольо (, 20 февраля 1902, Санта-Фе — 15 марта 1990, Буэнос-Айрес) — аргентинский шахматист, национальный мастер.

Участник 13 чемпионатов Аргентины (с 1928 по 1959 гг.). Лучший результат показал в 1930 г., когда победил в круговом турнире, но уступил в матче действующему чемпиону страны И. Плеси.

Главное спортивное достижение — победа в чемпионате Южной Америки 1938 г. (разделил 1—3 места с К. Гимаром и Хул. Болбочаном; ранее несколько раз становился бронзовым призером аналогичных соревнований).

Участник нескольких традиционных международных турниров в Мар-дель-Плате.

Выступал в соревнованиях до середины 1970-х гг. Позже занимался шахматной композицией.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Биография В. Фенольо
 Партии В. Фенольо в базе Chessgames
 Личная карточка В. Фенольо на сайте 365Chess

Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Родившиеся в Санта-Фе (Аргентина)
Умершие в Буэнос-Айресе
Шахматные композиторы Аргентины